Desktop může být:

 stolní počítač (desktopový počítač) – klasické PC
 počítačová skříň konstruovaná pro umístění naležato
 Desktop (textový procesor) – textový procesor pro počítače Sinclair ZX Spectrum a kompatibilní
 plocha (operační systém) či desktopové prostředí (desktop environment) – grafické uživatelské rozhraní
 vzdálená plocha (remote desktop) – sdílení pracovní plochy

Externí odkazy